Герцог Миранда — испанский аристократический титул, созданный 1 октября 1664 года королем Филиппом IV для неаполитанского патриция Франческо Леонардо Караччоло (ум. 1695). Неаполитанское королевство в то время являлось неотъемлемой частью Испанского королевства.

17 марта 1765 года король Испании Карл III пожаловал титул грандессы вдовствующей герцогине Каэтане де Сильва и Арагон (1717—1785), супруге Франческо Караччоло, 3-го герцога де Миранда (1705—1752).

Название титула происходит от названия итальянского города Миранда, регион Молизе, провинция Изерния.

9 июня 1917 года король Испании Альфонсо XIII восстановил герцогский титул в пользу Луиса Марии де Сильвы и Карвахаля, 5-го графа де Уонина (1876—1935).

Герцоги де Миранда

Примечание 
Титул герцога Миранды является независимым и никак не связан со следующими титулами: маркиз де Миранда (создан в 1896 году), виконт де Миранда (создан в 1857 году), граф Миранда дель Кастаньяр (создан в 1457 году), маркиз де Миранда-де-Эбро (создан в 1891 году), и маркиз Миранда-де-Анта (создан в 1632 году).

Генеалогическое древо 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Miranda-I
 Duques de Miranda-E

Герцоги Испании
Гранды Испании